Antal István (1896–1975) politikus, országgyűlési képviselő, igazságügy-, illetve vallás- és közoktatásügyi miniszter
 Antal István (1904–1973) kiadói szerkesztő
 Antal István (1909–1978) zongoraművész, zenepedagógus
 Antal István (1937–1985) brácsaművész, hegedűtanár
 Antal István (1948) politikus (RMDSZ)

Jegyzetek